« Écran total » est un terme abusivement utilisé pour désigner certains produits de protection solaire
 Écran total (ecran-total.fr) est un site web français spécialisé dans le cinéma et la télévision